Jiuzhou Yang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhujiang Kou, flodmynning, Guangdong, 
 Jiuzhou Yang (hav i Kina), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar